HLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Hill City (Kansas), Stati Uniti
 HLC – Crew Italiana